Environmental Audio Extensions (EAX) — технология Creative Labs для создания звуковых эффектов окружающей среды, используемая в звуковых картах Sound Blaster и Creative NOMAD/Creative Zen. Последняя версия EAX 5.0 представлена в семействе звуковых карт X-Fi в августе 2005 года.

Технология 
Системы аудиопозиционирования, вроде DirectSound3D, управляют местоположением в 3D-пространстве игры источников звука и слушателя. Например, игра может использовать DirectSound3D для создания раздельных источников звука для каждого существа в игре, получая, таким образом, звуки выстрелов и голоса в разных местах 3D-мира. Эти звуки, так же как и слушатель, могут перемещаться в пространстве. Разработчики игр могут использовать такие звуковые возможности, как палитра направлений (звук в одном направлении может идти громче, чем в другом), эффект Доплера (высота звука зависит от скорости перемещения его источника относительно слушателя).

EAX улучшает DirectSound3D созданием виртуального окружающего аудиомира вокруг источников звука и слушателя. Эта технология эмулирует реверберации и отражения, идущие со всех сторон от слушателя. Эти эффекты создают впечатление, что вокруг слушателя существует реальный мир со своими параметрами, как то: размер помещения, отражающие и поглощающие свойства стен и другие. Программисты игр могут создавать различные акустические эффекты для разных помещений. Таким образом, игрок, который играет в EAX-игру, может слышать разницу в звуке при переходе из коридора в пещеру.

В дополнение к созданию окружающих эффектов, EAX 1.0 может изменять параметры различных источников звука. При изменении местоположения источника звука относительно слушателя автоматически изменяются параметры реверберации.

EAX используется во многих популярных компьютерных играх, в том числе Half-life, Counter-Strike, Grand Theft Auto San Andreas, Grand Theft Auto IV, S.T.A.L.K.E.R., Doom 3 и многих других. Эти игры поддерживают EAX версий 4.0 и 5.0, если на компьютере установлено аудиоустройство, драйвер которого поддерживает OpenAL. Поскольку аппаратное ускорение DirectSound и DirectSound3D больше не поддерживается в Windows Vista, технология OpenAL, очевидно, наберёт популярность среди разработчиков, которые хотели бы использовать EAX в своих играх.

Большинство выпусков версий EAX совмещается с ростом числа одновременной аппаратной обработки голосов аудиопроцессором: EAX 1.0 поддерживает 8 одновременно звучащих голосовых потоков (каналов), в то время как EAX 5.0 допускает 128 голосов (и до 4 эффектов, применяемых для каждого).

Версии EAX 
EAX имеет много итераций при разработке, каждая из которых добавляла всё больше функций. Ниже приведён обзор имеющихся в настоящее время версий EAX и их функции по отношению к предыдущей версии.

EAX 1.0 
EAX 1.0 представлен в звуковых картах Sound Blaster Live!.

 Аппаратная поддержка 8 одновременно звучащих каналов.
 Аппаратная поддержка 32 индивидуальных каналов.
 Аппаратный DSP Rendering.
 Поддерживает изменение места в игре реверберации и отражений.
 Имеет большое количество пресетов.
 Позволяет (ограниченно) изменять реверберацию окружения.
 Позволяет автоматически изменять интенсивность реверберации, в зависимости от положения источника звука относительно слушателя.

EAX 1.0 строит звуковую сцену на основе заранее созданных пресетов, учитывая дистанцию между источниками звука и слушателем. Соответственно, EAX 1.0 предоставляет большой набор пресетов «на все случаи жизни». Также имеется возможность изменять параметры поздней реверберации (дэмпинг, уровень) и автоматическое изменение уровня в зависимости от расстояния. Благодаря этому происходит улучшенное восприятие расстояния до источника.

EAX 2.0 
 Обновлена реверберационная модель.
 Добавлены эффекты звуковых преград (Obstructions) и поглощений (Occlusions).
 Отдельное управление начальными отражениями и поздними реверберациями. Непрерывный контроль размеров помещений. Улучшенная дистанционная модель для автоматического управления реверберациями и начальными отражениями, основанными на местоположении источника звука относительно слушателя.
 Возможность учитывать звуковые свойства воздуха (поглощение звука).
 Теперь для использования эффектов Environmental Audio не требуется описание геометрии помещения.

EAX 2.0 построен на возможностях первой версии и создаёт ещё более реалистичные эффекты за счёт поддержки преграждения и отражения звука, а также на улучшенной технологии определения направления звука.

EAX 3.0 
 Аппаратная поддержка 64 индивидуальных каналов.
 Контроль за ранними реверберациями и отражениями для каждого источника звука.
 Динамический переход между окружающими моделями.
 Улучшенная дистанционная модель для автоматического управления реверберацией и начальными отражениями в зависимости от положения источников звука относительно слушателя.
 Расчёты Ray-Tracing (отражение лучей) для получения параметров отражения для каждого источника звука.
 Отдельные отражения для дальних эхо.
 Улучшенное дистанционное представление, призванное заменить статические реверберационные модели.

EAX 3.0 совмещает вторую версию с более мощными возможностями. Новый уровень реализма достигается за счёт поддержки местных отражений, изолированных отражений, «бесшовных» переходов между звуковыми сценами и другими особенностями.

EAX 4.0 
EAX 4.0 представлен в звуковых картах Sound Blaster Audigy 2.

 Аппаратные эффекты реального времени
 Множество одновременных окружений
 Flange (Флэнжер)
 Echo (Эхо)
 Distortion (Дисторшн)
 Ring modulation effects (Эффект кольцевой модуляции)

EAX 5.0 
EAX 5.0 представлен в звуковых картах Sound Blaster X-Fi и ASUS ROG Xonar Phoebus.

 Аппаратная поддержка 128 индивидуальных каналов по 4 эффекта на каждый канал.
 EAX Voice (обработка входящего сигнала микрофона).
 EAX PurePath (повышение точности позиционирования виртуальных источников звука).
 Environment FlexiFX (4 слота для эффектов на каждый канал).
 EAX MacroFX (реалистичные эффекты позиционирования на близком расстоянии).
 Environment Occlusion (эффект создаёт впечатление, что источник звука находится в другом месте, за стеной).

Будущее 
Согласно спецификации OpenAL 1.1 компании Creative, EAX должен считаться устаревшим. Новые разработки должны использовать интерфейс OpenAL EFX, который более плотно интегрирован со всей средой OpenAL.

Эмуляция EAX 
В дополнение к аппаратным устройствам, Creative выпустила драйвера эмуляции EAX для компьютеров со встроенной звуковой картой.

Различия заключаются в комплекте поставки программного обеспечения. Sound Blaster Audigy ADVANCED MB включает Creative Audio Center, Creative MediaSource 5 Проигрыватель/Органайзер, Creative WaveStudio 7, Creative ALchemy; Sound Blaster X-Fi MB включает «Консоль развлечений» (), Creative Karaoke Player, Creative MediaSource 5 Player/Organizer, Creative WaveStudio 7, Creative Audio Console, Creative ALchemy.

Sound Blaster Audigy ADVANCED MB 
Также известен как Sound Blaster Audigy ADVANCED MB, он похож на Audigy 2 SE, а программное обеспечение поддерживает EAX 3.0, который поддерживает 64-канальные программные таблицы волн с DirectSound ускорением, но без аппаратного ускорения синтеза таблицы волн. ЦАП оценен как 95дБ по отношению сигнал/шум.

Он доступен как встроенная опция для ноутбуков Dell Inspiron, Studio and XPS.

Последняя версия драйверов поддерживает EAX 4.0.

Sound Blaster X-Fi MB 
Возможности:

 Поддержка EAX 4.0 и OpenAL
 Кристаллизатор
 CMSS-3D
 SVM
 Графический эквалайзер
 Creative ALchemy (только Windows Vista, дает возможность использовать EAX в Vista)
 Console Launcher (Entertainment Mode)
 Audio Console
 Karaoke Player
 Creative WaveStudio
 Creative MediaSource

В отличие от своего предшественника, Audigy Advanced MB, X-Fi MB не включает в себя программный синтезатор SoundFont. Другое отличие состоит в том, что она имеет возможность участвовать в 30-дневном испытательном режиме.

Версии аудиоплееров 
Аналоги технологии EAX также присутствуют в некоторых цифровых аудиоплеерах от Creative. Например, в сериях Creative NOMAD и Creative Zen. В этих устройствах реализованы следующие эффекты и функции:
 Реверберация
 Speed-shifting (медленный или быстрый)
 Адаптация к окружающей среде (поезд, самолет, общественные места и т. д.)
 Звук изображения (широкий, узкий и т. д.)
 Простой графический эквалайзер

Примечания

См. также 
 A3D (Aureal)
 DirectSound3D
 Dolby Surround / Dolby Pro Logic / Dolby Digital
 Sensaura
 OpenAL

Ссылки 
 Сайт Creative Labs
 Сайт для разработчиков
 Environmental Audio Extensions 2.0
 Эмулятор EAX для аудиокарт не от Creative 
 I3DL2 и Creative EAX
 Новейшие аудиотехнологии в играх 
 Игры использующие EAX
 Environmental Audio Extensions (EAX) — что это такое?

Звуковые карты
Цифровой звук
Creative Technology